Marske kan syfta på:

 Marske (häst) – var ett engelskt fullblod och en galopphäst
 Marske, Richmondshire – en ort och civil parish i Richmondshire, North Yorkshire, England
 Marske-by-the-Sea – en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Marske järnvägsstation
 Marske Beck – ett vattendrag i North Yorkshire, England